Argavand kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Argavand, Ararat, 
 Argavand, Armavir, 

Robotskapade Armenienförgreningar